Atalanta se poate referi la:
 Atalanta - un personaj din mitologia greacă
 Atalanta - un oraș din Santa Catarina, Brazilia
 Atalanta BC - un club de fotbal din Bergamo, Italia, care evoluează în Serie A

Vezi și
 Atalanti - un oraș din Grecia 
 36 Atalante - un asteroid din centura de asteroizi